CART sezona 1993 je bila petnajsta sezona serije CART, ki je potekala med 21. marcem in 4. oktobrom 1993.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

1993 v športu
1993